Eufemie Mazovská (polsky Eufemia mazowiecka) může být:

 Eufemie Mazovská († 1374) – (narozena okolo 1310, zemřela 1374) – kněžna mazovská, dcera Trojdena I. Czerského, kněžna těšínská, manželka Kazimíra I. Těšínského
 Eufemie Mazovská († 1447) – (narozena 1395/1398, zemřela 1447) – kněžna mazovská, dcera Siemovíta IV. Mazovského, kněžna těšínská, manželka Boleslava I. Těšínského